HSV kan syfta på:

 HSV – en tidigare myndighet i Sverige, se Högskoleverket
 HSV – en fotbollsklubb i Hamburg, se Hamburger SV
 HSV Düsseldorf – en tidigare handbollsklubb i Tyskland
 HSV – ett virus, se Herpes simplex
 HSV (färgsystem) –  det färgsystem som används oftast i olika datorprogram för att blanda färger